Leopold III. Habsburský ( Leopold III. der Gerechte, 1. listopadu 1351, Vídeň – 9. července 1386) byl vévoda rakouský, korutanský, kraňský a štýrský, hrabě tyrolský a také zakladatel leopoldské linie habsburské dynastie.

Život 
Narodil se jako nejmladší potomek vévody Albrechta II. a Jany z Pfirtu, dcery hraběte Oldřicha III. z Pfirtu. Vévodkyně zemřela krátce po porodu a v sedmi letech (1358) mu zemřel také otec. Poručníkem se stal jeho nejstarší bratr Rudolf, který jej oku 1365 oženil s Viridis, dcerou milánského vévody Bernaba Viscontiho. Oba manželé Leopold a Viridis jsou vyobrazeni v pokorné pozici donátorů na zadní straně křídlového oltáře z hradu Tirol.

Po Rudolfově smrti se rozdělil o vládu nad rakouskými zeměmi s bratrem Albrechtem, tyrolské hrabství však po celou dobu spravoval sám. Roku 1379 uzavřel s Albrechtem v Neubergu smlouvu o novém rozdělení rakouských zemí a jejich vzájemném dědění a poručnictví nad nezletilci z obou linií. V témže roce udělil Leopoldovi III. římský král Václav IV. obě místa říšských zemských správců ve Švábsku, která předtím drželi Fridrich Bavorský a Eberhard II. Würtenberský, čímž si chtěl Václav zajistit Leopoldovu podporu pro římského papeže Urbana VI. proti avignonskému papeži Klementu VII.

Během své vlády Leopold rozšířil rodové državy o území Feltre a Belluno, město Treviso (které roku 1384 prodal Františkovi I. z Carrary) a Terst, který zůstal pod habsburskou vládou až do roku 1918. Zemřel v boji proti švýcarskému spříseženství v bitvě u Sempachu. Pohřben byl v klášteře Königsfelden v Aargau. Jeho ostatky byly roku 1770 uloženy v St. Blasienu a od roku 1809 jsou v St. Paulu v korutanském Lavanttalu.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Listina Leopolda III. a Albrechta III. z 15.01.1366
 Listina Albrechta III. a Leopolda III. z 27.12.1370

Rakouští vévodové
Štýrští vévodové
Tyrolská hrabata
Korutanští vévodové
Kraňští vévodové
Katoličtí panovníci
Narození ve Vídni
Úmrtí v bitvě
Pohřbení v klášteře Königsfelden
Pohřbení v klášteře Lavanttal
Narození 1. listopadu
Narození v roce 1351
Úmrtí 9. července
Úmrtí v roce 1386
Muži
Habsburkové v 14. století